In 1986 werd het 72ste Campeonato Cearense gespeeld voor clubs uit Braziliaanse staat Ceará. De competitie werd georganiseerd door de FCF en werd gespeeld van 22 februari tot 24 augustus. Ceará werd kampioen.

Eerste toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale
In geval van gelijkspel wint Ceará omdat het beter presteerde in de competitie.

Tweede toernooi

Eerste fase

Tweede fase

Finale

Finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Cearense
Cea